Женская сборная Канады по кёрлингу — представляет Канаду на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Канады. Сборная является одной из сильнейших в мире, неоднократный победитель и призёр турниров по кёрлингу на зимних Олимпийских играх, чемпионатов мира.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира 

Рэйчел Хоман, победив на , стала первым (и на настоящее время единственным) скипом в истории женских сборных Канады на чемпионатах мира, который, выиграв чемпионат, не потерпел ни одного поражения (13 побед в 13 матчах); одновременно команда Канады стала первой (и единственной на настоящее время) командой во всей истории чемпионатов мира, ставшей чемпионом без единого поражения. Рэйчел Хоман также стала самым молодым скипом в истории женской сборной Канады, выигравшей чемпионат мира, победив на чемпионате в возрасте 27 лет.

Панконтинентальные чемпионаты

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Канада — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Канады

См. также 
 Мужская сборная Канады по кёрлингу
 Смешанная сборная Канады по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Канады по кёрлингу
 Сборная Канады по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Канады по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Канады по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Канады по кёрлингу

Канада
Кёрлинг в Канаде
Кёрлинг
Женский кёрлинг